Wien, du Stadt der Lieder – film del 1923 diretto da Alfred Deutsch-German
Wien, du Stadt der Lieder – film del 1930 diretto da Richard Oswald